Cette page présente le bilan saison par saison du Werder Brême.

NB : Clas. : Position, J : Matches joués, V : Victoires, N : Matches nuls, D : Défaites, Pts : Nombre de points, B.P. : Buts inscrits, B.C. : Buts encaissés, Diff. : Différence de buts

Werder Brême
Werder Brême